

Toponymie 

 le comté de Yilan (宜蘭), subdivision administrative de Taïwan ;
 le xian de Yilan (依兰), subdivision administrative de la province du Heilongjiang, en Chine ;
 Yilan, ville du comté de Yilan, à Taïwan.

Autres 
 la classe Yilan, classe de patrouilleur de la garde côtière de Taïwan.